Aéroport de Strasbourg peut désigner :

 aéroport de Strasbourg-Entzheim, l'aéroport international de la ville, situé sur le territoire de la commune d'Entzheim ;
 base aérienne 124 Strasbourg-Entzheim, une ancienne base de l'Armée de l'air française qui partageait ses infrastructures avec l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ;
 aérodrome de Strasbourg-Neuhof, l'aérodrome utilisé par l'aviation légère,  situé dans le quartier du Neuhof.